Fronte della Gioventù – organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale tra il 1971 e il 1996
Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà – organizzazione giovanile partigiana durante la Resistenza